Rico kan som auktorsförkortning betyda:

 Enrique Rico
 Maria de Lourdes Rico
 Victor J. Rico

Robotskapade auktorsförkortningar